Rhodos může být:

 Rhodos – ostrov v Egejském moři
 Rhodos (město) – hlavní město ostrova Rhodos
 Rhodos (regionální jednotka) – regionální  jednotka v Řecku zahrnující ostrov Rhodos a okolní menší ostrovy
 Rhodos (mytologie) – v řecké mytologii syn Poseidóna a Afrodity
 Rhodé – v řecké mytologii dcera Poseidóna a nymfy Halie

Externí odkazy